USS Carson City — кораблі ВМС США,названі на честь міста Карсон-Сіті, Невада.

 USS Carson City (PF-50)  — фрегат типу «Такома». Збудований у 1944 році. У 1945 році переданий ВМФ СРСР, де отримав назву «ЕК-20». У 1949 році повернений США. У 1953 році переданий Японії, де увійшов до складу Сил самооборони під назвою «Сакура». У 1971 році повернений США, де був зданий на злам.
 USNS Carson City (T-EPF-7) — Експедиційний швидкісний транспорт класу «Спірхед». Збудований у 2016 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни